Bellas Artes, signifiant Beaux-Arts en espagnol, peut désigner :

 Bellas Artes : une station de la ligne 1 du métro de Caracas au Venezuela ;
 Bellas Artes, une station du métro de Mexico.
 Bellas Artes, une station du métro de Santiago au Chili.
 Palacio de Bellas Artes : premier opéra du Mexique ;
 Círculo de Bellas Artes : centre culturel privé de Madrid en Espagne

Homonymie de toponyme